Ель-Молар (Мадрид) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.
 Ель-Молар (Тарраґона) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Тарраґона, у провінції Каталонія.